Superintendent  steht für:

 Superintendent, eine leitende Funktion in protestantischen und methodistischen Kirchen
Superintendent (Deutsche Dienstorganisation), Führungskraft in den ehemaligen Alliierten Dienstgruppen
 Superintendent (Neuseeland), Provinzoberhaupt in Neuseeland im 19. Jahrhundert
 Superintendent of Police, ein leitender Beamter der Polizei in britischen Gebieten (französische Schreibweise: superintendant)
 Superintendent (United States Air Force), ein Non-Commissioned Officer in Charge (NCOIC) in der US-amerikanischen Luftwaffe
 Superintendent (Universität Wien), historisches Aufsichtsamt an der Universität Wien
 Superintendent of Jail, Prison Governor, ein Posten in der Justiz in britischen Gebieten
 Schulleiter, auch chief school administrator, in englischen Sprachraum